Сен-Рафаель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь
 Сен-Рафаель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар